Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 109-es, továbbá 109E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 109-es busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt
 109-es busz (Budapest, 1977–1983)megszűnt
 109-es busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt
 109-es busz (Budapest, 2016–2023)megszűnt

 109E busz (Pécs)